Hahnzog ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hahnzog (1897–1969), deutscher Polizeibeamter und Historiker
 Klaus Hahnzog (* 1936), bayerischer Jurist und Politiker (SPD)